Graziano Delrio (1960- ) : homme politique italien;
 Martín Antonio Delrío (1551-1608) : prêtre jésuite des Pays-Bas, juriste et philologue.